Perepeczko ( ) este un nume de familie polonez. El se poate referi la unul din următorii:

 Agnieszka Perepeczko (n. 1942), actriță poloneză
 Andrzej Perepeczko, ofițer naval, scriitor și publicist polonez
 Marek Perepeczko (1942-2005), actor polonez de teatru și film

Note

Nume de familie poloneze